Dans cet article, les aéroports indonésiens sont classés par nombre de passagers selon les données fournies par le Conseil international des aéroports et la compagnie Angkasa Pura.

En graphique

Trafic de passagers

Carte

Références

Galerie

Voir aussi 

Liste d'aéroports classés selon le nombre de passagers
Aéroports asiatiques classés par nombre de passagers

 
Aeroports
Indonesie